Steny (miejscowość) – miejscowość we Francji
 Steny – wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego Ukrainy
 Steny (Góry Kisuckie) – szczyt górski w Górach Kisuckich na Słowacji
 Steny (Mała Fatra) – szczyt górski w Małej Fatrze na Słowacji